«Шу́берт» ( или ) — название театров в некоторых городах мира:

 «Шуберт» — театр в Бостоне.
 «Шуберт» — театр в Лос-Анджелесе.
 «Шуберт» — бродвейский театр в Нью-Йорке.
 «Шуберт» — театр в Нью-Хейвене.
 «Шуберт» — утраченный театр в Цинциннати.
 «Маленький Шуберт» — офф-бродвейский театр в Нью-Йорке.

См. также 
 Шуберт — фамилия и объекты, названные в честь некоторых носителей фамилии.